Konk (né en 1944) est un dessinateur de presse français.
 Konk est un album des Kooks sorti en 2008.
  est un groupe de musique américain des années 1980.
 Les studios Konk sont un studio d'enregistrement situé à Londres.

Voir aussi